Yuncheng bezeichnet:

 Yuncheng (运城市), Stadt in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yuncheng (Heze) (郓城县), Kreis der Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong
 Yuncheng (Yunfu) (云城区), Stadtbezirk der Stadt Yunfu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yuncheng (Großgemeinde) (郓城镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Shandong
 Yuncheng (Straßenviertel) (云城街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Guangdong